Succes a fost o revistă economică din România, lansată de trustul elvețian Ringier în anul 1998 și închisă în anul 2000.

Note 

Reviste desființate din România
Reviste financiare din România
Ringier
Fondări în 1998
Desființări în 2000